Азере — районы в Португалии.

 Азере (Аркуш-де-Валдевеш)
 Азере (Табуа)